Seznam guvernerjev Ohia.

Guvernerji Severozahodnega teritorija

Guvernerji od 1803 

Ohio